Памятник Михаилу Скобелеву:
 Памятник Михаилу Скобелеву (Москва) - знаменитый дореволюционный.
 Памятник генералу Михаилу Скобелеву (Москва) - современный.
 Памятник Михаилу Скобелеву (Плевна)